Лил (, ) — фамилия.

Известные представители:
  (1917—1999) — канадский юрист и педагог, канцлер Макмастерского университета (1977—1986).
  (род. 1943) — американский химикофизик, главный редактор журнала Physics of Fluids (1998—2015), лауреат премии по гидроаэродинамике Американского физического общества (2002).
  — американский фармацевт, президент Американской ассоциации фармацевтов (с 2021).
 Лил, Шарон (род. 1979) — американская актриса и певица.

См. также 
 Лил Мо (род. 1978) — американская певица, автор песен и музыкальный продюсер.
 Лил Уэйн (род. 1982) — американский рэпер.